Peisandros ist der Name folgender Personen:
 Peisandros von Kameiros, griechischer Epiker, 6. Jhd. v. Chr.
 Peisandros (Politiker), athenischer Politiker, 5. Jhd. v. Chr.
 Peisandros (Sparta) († 394 v. Chr.), spartanischer Feldherr
 Peisandros von Laranda, griechischer Epiker, 3. Jhd. n. Chr.

griechische Mythologie:
 Peisandros (Sohn des Maimalos), Heerführer der Myrmidonen 
 Peisandros (Sohn des Antimachos), Trojaner, von Agamemnon getötet 
 Peisandros (Menelaos), Trojaner, von Menelaos getötet